Kaiserliche Akademie der Wissenschaften steht für:

 Österreichische Akademie der Wissenschaften, gegründet als Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien
 Kaiserliche Akademie der Wissenschaften (russ. Императорская академия наук; Abk. ИАН) in Sankt Petersburg, heute die Russische Akademie der Wissenschaften